Toque de Prima
é um grupo musical de samba, criado em 1995 pela iniciativa do percussionista Ovídio Brito. 

Na época da formação, tinha como os integrantes Ari Bispo, Carlinhos Sete Cordas, Dininho, Marcelinho Moreira, Ovídio Brito (1995–2010), Wanderson Martins e Fred Camacho.

Discografia 
 Daqui, Dali e de Lá (2004)
 Coisa de Chefe (2001)
 De Letra & Música - Nei Lopes (2000)
 Se Tem Que Ser, Será (1999)
 Um Natal de Samba (1999)
 Toque de Prima (1997)

Ligações externas 
 

Bandas do Brasil
Grupos de samba